Алекса́ндр Алекса́ндрович Панты́кин () — советский рок-музыкант, российский композитор. «Дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс». Основатель нового направления в музыкальном театре «лайт-опера». Академик Академии кинематографических искусств «Ника». . Лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска» (2011).

Биография 
Родился 12 января 1958 года в Свердловске. В 1981 году окончил физико-технический факультет УПИ по специальности «инженер-технолог». В 1985 году окончил эстрадное отделение Свердловского музыкального училища по специальности «джазовое фортепиано». В 1994 году окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности «композитор».

В студенческие годы играл в группах «Слепой музыкант» (1973—1976) и «Сонанс» (1976—1980), в 1980—1986 и 1989—1991 годах — лидер группы «Урфин Джюс».

В 1982 году выступил в роли продюсера и клавишника на записи альбома «Переезд» группы «Наутилус Помпилиус». С «Наутилусом» Пантыкину также пришлось сотрудничать ещё два раза — в 1989 (запись альбома «Человек без имени») и 1993 году (участие в трибьюте «Отчёт 1983—1993»). Также Пантыкин принимал участие в записи сольного альбома Егора Белкина «Около радио» и альбома"Тацу" группы «Настя».

В 1986—1990 годах — участник группы «Кабинет».

С 1989 года принимал участие в реюнионе «Урфина Джюса» (один-единственный раз — для участие в IV фестивале свердловского рок-клуба — группа была переименована в «Проект Александра Пантыкина»). Обновлённый коллектив существовал вплоть до 1991 года, но былого успеха не имел.

Автор мюзикла «Конец света», музыки к театральным спектаклям, игровым и документальным фильмам («Дело следователей» — 1991; «Чужие города» — 1993, реж. В. Трояновский).

В 1994 году им основана «Студия TUTTI Records» — независимая студия звукозаписи и музыкальный лейбл, бессменным генеральным директором которой он является до сих пор.

В 1996—2003 играл в группе «Поезд Куданибудь». Председатель жюри фестиваля «Rock-Line» 1996—2003 годах.

В 2002 именем Александра Пантыкина названа Детская школа искусств в городе Верхняя Тура Свердловской области.

Член Союза композиторов России, с 2013 — председатель Региональной общественной организации «Союз композиторов Свердловской области». Член Союза кинематографистов России, член Союза театральных деятелей России.

5 декабря 2014 года создал передвижной камерный музыкальный театр «Живой театр».

Семья 
Женат, пятеро детей.

Премии, номинации, награды и звания 
 1993 — Премия Ассоциации молодых кинематографистов России «Зелёное яблоко — Золотой листок» за музыку к фильму «Ты у меня одна», реж. Д. Астрахан.
 1995 — Номинант профессионального кинематографического приза «НИКА» за лучшую музыку к фильму «Мусульманин», реж. В. Хотиненко
 2001 — Премия Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за музыку к фильму «Привет, Малыш!», реж. В. Макеранец.
 2005 — Медаль В. С. Розова «За вклад в отечественную культуру»
 2006 — Лауреат Международного конкурса композиторов на лучшее произведение для детей «Петя и волк — 2006» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, за музыкальную сказку для чтеца, флейты, фагота, трёх тромбонов, тубы и симфонического оркестра «Флюм-Пам-Пам»
 2006 — Премия Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за музыку к спектаклю «Матрос Чижик», Екатеринбургский ТЮЗ, реж. Ю. Жигульский
 2007 — Премия Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за создание мюзикла «Силиконовая дура», Свердловский академический театр Музыкальной комедии, реж. К. Стрежнев
 2008 — Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
 2008 — Памятная медаль Администрации города Екатеринбурга «285 лет со дня основания города Екатеринбурга»
 2008 — Номинация Национальной театральной премии «Золотая маска» «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» за музыку к спектаклю «Силиконовая дура», Свердловский академический театр Музыкальной комедии, реж. К. Стрежнев
 2009 — Лауреат «Уральской премии за достижения в сфере связей общественностью „Белое крыло“» в номинации «PR-персона года»
 2010 — Специальная номинация жюри конкурса и фестиваля «Браво!» — 2009 «За жанровую новацию» — за музыку к спектаклю «Мёртвые души» в Свердловском театре музыкальной комедии
 2010 — Премия Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за создание музыкального спектакля «Мёртвые души», Свердловский академический театр Музыкальной комедии, реж. К. Стрежнев
 2011 — Лауреат театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» за музыку к спектаклю «Мёртвые души», Свердловский академический театр Музыкальной комедии, реж. К. Стрежнев
 2017 — Звание «Почётный гражданин Свердловской области»

Основные произведения

Участие в группах 
 1973—1975 — «Слепой музыкант»
 1976—1980 — Музыкальная студия «Сонанс»
 1980—1986, 1989—1991 — «Урфин Джюс»
 1985—1986 — «Егор Белкин и его друзья» («Группа Егора Белкина»)
 1985—1986 — «Настя»
 1986 — «Пантеон»
 1985—1987 — «Кабинет»
 1988—1989 — «Урфин Джюс»
 1989 — «Проект Александра Пантыкина» («ПАП»)
 1998—2002 — «Поезд Куданибудь»

Дискография

Примечания

Литература 
 Барыкина Л. «Петя и волк — 2006» // Культура. 2006. № 39. 5 — 11 окт.
 Брандт Г. Всё, что было не со мной, помню! // Петербургский театральный журнал. 2005. № 41. С. 127—128
 Бородин Б. Уральская композиторская организация: история и современность. Екатеринбург: Издательство «Уральское литературное агентство», 2012. С. 202—209
 Брашинский М. Новейшая история отечественного кино. 1986—2000. Кино и контекст. Т. II. СПб: «Сеанс», 2001
 Дерябина Т. В придачу к имени компьютер, песни, диски // Областная газета. 2002. 2 авг.
 Дмитревская М. Война и мир мамаши Кураж // Культура. 2002 № 6. 7-13 февр.
 Дмитревская М. Разговоры. СПб: Издательство «Петербургский театральный журнал», 2010. С. 466—496
 Дубичева К. Шестикратное браво. // «Российская газета — Неделя» — Урал № 5199 от 3 июня 2010 г.
 Елецкий П. В эпицентре развития музыки // Театральный сезон. 2006. № 9. С.2-7
 Зарубин А. Рок человека. СПб-М.-Екатеринбург: издательство «Кучково поле», 2008. С. 142—145
 Карась А., Муравьёва И. Масочные новации. Объявлены номинанты «Золотой маски» // «Российская газета» — Центральный выпуск № 4541 от 12 дек. 2007 г.
 Кичин В. «Мёртвые души», light opera Александра Пантыкина: полный триумф // Блог автора. 24 декабря 2009
 Кичин В. Куда несёшься ты? Музыкальный театр: новому веку — новые жанры. // «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5077 (253) от 30.12.2009 г.
 Кичин В. Мюзикл против оперетты? На Урале разработали рецепт возрождения «лёгкого жанра» // «Российская газета» — Федеральный выпуск № 4794 от 19 ноября 2008 г.
 Кичин В. Свердловский театр музыкальной комедии готовит премьеру мюзикла «Мёртвые души» на музыку Александра Пантыкина. //(блог автора), Екатербург. Опубликовано на сайте rg.ru 23 окт. 2009 г.
 Кичин В. Чат, любовь, точка, ру. Как опереточный театр вернул себе молодых зрителей. // «Российская газета» — Федеральный выпуск № 4636 от 11 апр. 2008 г.
 Клепикова И. Ангелы расплачутся.// Областная газета. 2005. 15 июня
 Клепикова И. Встретились однажды Гоголь и? Пантыкин. // «Областная газета» от 14.07.09 № 204 (4866)
 Клепикова И. Флорентийская драма с музыкой! // Областная газета. 2003. 19 окт.
 Кузина М. Эксперимент в свете рампы. Омский музыкальный театр открывает новый сезон. // «Российская газета» — Прииртышье № 4773 от 15 октября 2008 г.
 Кушнерчук Т. Дедушка уральского рока — это отличный бренд // Ваш досуг. 2002. № 11. С. 3-5
 Лапина А. Кастинг длится всю жизнь // Уральский рабочий. 2005. 29 апр.
 Медведева М. «Александр Пантыкин подружил музыку, кино и телевидение» // Комсомольская правда в Перми. 2002. 17 мая
 Молчанов А. В песнях останемся мы // Главный проспект. 2002. 26 дек.
 Подкорытова Н. Гольдони, Боттичелли и Пантыкин // Областная газета. 2007. 9 фев.
 Подкорытова Н. Свободу отцу русской гармонии! // Областная газета. 2007. 31 марта
 Поль К. Александр Пантыкин. Киномузыка // Колумб. 2005. № 1. С. 46-47
 Попова К. Вариации на тему рока Главное качество композитора — умение быстро забывать свою музыку. // «Российская газета — Неделя» — Урал № 4801 от 27 ноября 2008 г.
 Попова К. Музыка в бункере. «Дедушка» уральского рока ушёл творить под землю. // «Российская газета — Неделя» — Урал № 4672 от 29 мая 2008 г.
 Потапова Н. Далёкое-далёко, не будь ко мне жестоко….// Музыкальная жизнь, 2008. № 2
 Потапова Н. Над кем смеёмся? // Страстной бульвар. 2010. № 5-125
 Романова М. Как сочинить народную песню // Эксперт-Урал. 2004. № 8. С. 44-45
 Романова М. Пантыкин здесь, Пантыкин там // Эксперт-Урал. 2003. № 23. С. 44-45
 Светлая М. Александр Пантыкин: этот выдуманный мир // Город 343. 2006. № 8. С. 37-42
 Северова И. Рок-н-ролл жив! и «УД» с ним // Городские куранты. 2006. 11 авг.
 Сокольская Ж. Урал музыкальный: вчера и сегодня… Екатеринбург: издательство Уральский рабочий, 2008. С. 205
 Третьякова Е. Екатеринбург: процесс пошёл. // Петербургский театральный журнал, 3(41) 2005
 Третьякова Е. На войне как на войне // Культура. 2005. № 30. 4 — 10 авг.
 Третьякова Е. Нет ответа…// Петербургский театральный журнал. 2010. № 1 (59)
 Филиппова Ю. Весёлый создатель грустных мелодий // Уральский рабочий. 2001. 13 дек.
 Хорошилова Т. Хотели поиграть в войну… Сегодня на экраны России и Беларуси выходит фильм «Мы из будущего-2». // «Союз. Беларусь-Россия» № 442 (6) от 18 февр. 2010 г.
 Худяков А. Мне необходимы контрасты // Уральский рабочий. 2006. 19 янв.
 Шакшина Е. Макиавелли-мюзикл: исполняется впервые! // Вечерний Екатеринбург. 2003. 15 окт.
 Шалимова Н. Сверим часы по Володину // Культура. 2006. № 28. 20-26 июля
 Шахназаров В. Александр Пантыкин и преобразование действительности // Уральская музыкальная газета. 2003. 20 апр.
 Эдерле А. Хаотические заметки композитора Александра Пантыкина о музыке, культуре, театре и о себе // Ederletica. 2006. № 3. С. 44-50.

Ссылки 
 Марина Дмитревская. Он гуманоид с планеты Сириус. Петербургский театральный журнал
 Ирина КЛЕПИКОВА. Пантыкин пишет книгу
 Русский рок в лицах: Александр Пантыкин.
 Кася Попова. Маска для студента. «Золотую Маску» получил первокурсник Пантыкин
 Валерий Кичин. Куда несёшься ты? Свердловский театр музыкальной комедии поставил «Мёртвые души» Гоголя на музыку Александра Пантыкина.
 Валерий Кичин «Мёртвые души»
 Кирилл Стрежнев и Александр Пантыкин возвращают музыкальную притчу «Храни меня, любимая» в репертуар Свердловской муз комедии

Выпускники Уральского технического университета
Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Выпускники Уральской консерватории
Музыканты Екатеринбурга
Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы России
Рок-музыканты СССР
Рок-музыканты России
Лауреаты премии «Браво!»
Свердловский рок-клуб
Урфин Джюс (группа)